Les Blazers de Kamloops sont une franchise de hockey sur glace junior-majeur du Canada localisé à Kamloops en Colombie-Britannique et évoluant au sein de la Ligue de hockey de l'Ouest.

Histoire 
L'équipe est fondée en 1966 sous le nom de Bruins d'Estevan et joue ses matches locaux à Estevan dans la province de la Saskatchewan. En 1971, elle  déménage à New Westminster en Colombie-Britannique et devient les Bruins de New Westminster. Le club déménage à Kamloops en 1981 et prend le nom d'Oilers de Kamloops jusqu'en 1984, où il prend son nom actuel.

Joueurs

Effectif

Les logos

Références 

Club de hockey sur glace en Colombie-Britannique
Club sportif fondé en 1981
Kamloops
Sport à Kamloops